Il cognome Cavasin può riferirsi a:
 Giovanni Cavasin (1912-1957) – calciatore italiano
 Alberto Cavasin (1956) – allenatore ed ex calciatore italiano